Primer cognom
 Joan Farré i Viladrich, historiador
 Joan Farré i Oliver (1957), mestre-cisteller, president de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya 
 Joan Farré-Mensa, professor a la universitat de Nova York
 Joan Farré, pintor

Segon cognom
 Joan Potau i Farré (1907-?), magistrat i comerciant.
 Joan Iborra i Farré, (1907-1992), escriptor